A 2018. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 12,5 km-es üldözőverseny versenyszámát február 12-én rendezték. A 10 km-es sprintverseny első 60 helyezettje vett részt. Az aranyérmet a francia Martin Fourcade nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
A verseny helyi idő szerint 21:00-kor, magyar idő szerint 13:00-kor kezdődött. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F125